Новопетрово — село в Аромашевском районе Тюменской области, административный центр Новопетровского сельского поселения.

Население

Улицы 
 Школьная улица
 Береговая улица
 Проселочная улица
 Центральная улица
 Улица Мира
 Речной переулок
 Новая улица

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района